Iason (geslacht), een geslacht van loopkevers
 Jason, andere schrijfwijze (doorverwijspagina)